Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 2005 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo (ultimo turno)
 Edgardo Massa (Qualificato)
 Marc López (ultimo turno)
 Nicolás Lapentti (Qualificato)

 Hugo Armando (ultimo turno)
 Albert Portas (ultimo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Nicolas Devilder (Qualificato)

Qualificati 

 Nicolas Devilder
 Edgardo Massa

 Juan Antonio Marín
 Nicolás Lapentti

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2005